Oldsen ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Oldsen (1894–1958), deutscher Politiker (SSW), MdL
 Sonja Oldsen (* 1964), deutsche Basketballspielerin